Gazette může znamenat:

noviny
 La Gazette (Francie) – francouzské noviny, které vycházely v letech 1631 až 1915
 Montreal Gazette – noviny vycházející v kanadském Montréalu
 Railway Gazette International – anglicky psaný časopis o dopravě
 The London Gazette – úřední věstník Spojeného království
 Westminster Gazette – britské noviny, které vycházely v letech 1893 až 1928

hudba
 the GazettE – japonská hudební skupina